

Населені пункти та їхні частини
 Месьцисько — гміна в Вонґровецькому повіті Великопольського воєводства
 Месьцисько — село в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Месьцисько — село в гміні Месьцисько Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Месьцисько — частина села Стробін у гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Месьцисько — частина села Завада-Лянцкоронська в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства

Примітки